Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Monarch :

 , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons. Il s'agit à l'origine du vaisseau français Le Monarque, capturé en 1747 à la seconde bataille du cap Finisterre, et vendu en 1760. L'amiral John Byng est exécuté à bord en 1757.
 , un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons. Lancé en 1765, il est le vaisseau amiral du vice-amiral Onslow à la bataille de Camperdown en 1797 et démantelé en 1813.
 , un vaisseau de  rang de 84 canons, lancé en 1832 et démantelé en 1866.
 , un cuirassé à coque en fer lancé en 1868, vendu en 1905.
 , un cuirassé de  lancé en 1911. Il sert pendant la Première Guerre mondiale et est coulé comme cible d'entraînement en 1925.

Voir aussi

Sources 
 J. J. Colledge, Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy from the fifteenth century to the present, Greenhill, Londres, 1987, 

Nom de bateau de la Royal Navy